Jakemenko ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Grigorjewitsch Jakemenko (* 1966), russischer Politiker
 Wassili Grigorjewitsch Jakemenko (* 1971), russischer Politiker, Bruder von Boris Jakemenko